Macario ist der Familienname folgender Personen:

 Catarina Macário, vollständig Catarina Cantanhede Melônio Macário (* 1999), brasilianische und US-amerikanische Fußballspielerin
 Erminio Macario (1902–1980), italienischer Komiker und Schauspieler
 Luigi Macario (1920–1994), italienischer Gewerkschafter und Europapolitiker
 Mauro Macario (* 1947), italienischer Regisseur, Schriftsteller und Dichter
 Mig Macario (* 1970), philippinisch-kanadischer Schauspieler
 Raffaele Macario (1909–1993), italienischer Bischof

Siehe auch:
 Macario (Film), mexikanischer Spielfilm von Roberto Gavaldón aus dem Jahr 1960